Alice de Warenne, condesa de Arundel (15 de junio de 1287 – 23 de mayo de 1338), fue una noble y heredera natural del condado de Surrey de origen inglés. En 1305, contrajo nupcias con Edmund FitzAlan, IX conde de Arundel.

Familia 
Alice, la única hija de William de Warenne y Joan de Vere (hija de Robert de Vere, V conde de Oxford), nació el 15 de junio de 1287 en Warren (Sussex), seis meses después de que su padre muriera por accidente en un torneo el 15 de diciembre de 1286. En 1304, al morir su abuelo paterno, John de Warenne, VI conde de Surrey, el único hermano de Alice heredó el condado y se convirtió en el VII conde de Surrey. Éste se distanció de su esposa, que no le había dado hijos, y nunca se reconciliaron, por lo que Alice pasó a ser la heredera presuntiva del título y las propiedades de Surrey.

Matrimonio con el conde de Arundel 
En 1305, Alice se casó con Edmund FitzAlan, IX conde de Arundel, el hijo de Richard FitzAlan y Alice de Saluzzo. Al principio la rechazó, por razones de las que no dejaron constancia; sin embargo, hacia 1305, había cambiado de parecer y habían contraído matrimonio. Según ha quedado documentado, tuvieron nueve hijos, y su residencia principal fue el castillo de Arundel (Sussex). Edmund heredó el título de conde el 9 de marzo de 1302, tras la muerte de su padre. En 1306, se le convocó al parlamento en calidad de lord Arundel, y llegó a ser uno de lores ordenantes. Asimismo, participó en las guerras escocesas.

El conde de Arundel y su cuñado John de Warenne fueron los únicos nobles que siguieron siéndole leales al rey Eduardo II, después de que volvieran a Inglaterra la reina Isabel y su amante, Roger Mortimer, I conde de March, en 1326. Se había aliado con Hugh le Despenser, el favorito del rey, y había aceptado casar a su hijo con la nieta de Despenser. Arundel ya había recibido muchas de las propiedades que le habían confiscado al traidor de Mortimer, y se le nombró justicia de Gales en 1322 y guardián de las Marcas Galesas en 1325. También recibió el título de condestable del castillo de Montgomery, que se convirtió en su base principal.

Los partidarios de la reina capturaron al conde de Arundel, en Shropshire. El 17 de noviembre de 1326, Arundel fue decapitado en Hereford por orden de la reina, por lo que Alice de Warenne quedó viuda. Tras la ejecución, la Corona confiscó las propiedades y los títulos de su marido, pero su primogénito Richard los recuperó posteriormente.

Alice falleció el 23 de mayo de 1338, a los 50 años de edad. Su hermano murió en 1347 sin dejar descendencia legítima, por lo que el título de Surrey lo heredaría Richard, el hijo de Alice.

Descendencia 

 Richard FitzAlan, X conde de Arundel, apodado Copped Hat (h. 1306, castillo de Arundel, Sussex – 24 de enero de 1376), que también heredó el título de conde de Surrey el 12 de abril de 1361. Se casó, en primer lugar, con Isabel le Despenser, a la que repudiaría, y el papa Clemente VI le concedió la anulación. Tuvo un hijo, Edmund, al que el proceso anulatorio convirtió en bastardo. El 5 de febrero de 1345, tras haber recibido la dispensa papal, se casó con su segunda esposa, Leonor de Lancaster (la hija del conde Enrique de Lancaster y Maud Chaworth). Leonor era la viuda de John de Beaumont, II lord Beaumont. Richard y Leonor tuvieron tres hijos y dos hijas, entre ellos Richard, XI conde de Arundel, y Joan, condesa de Hereford.
 Edward FitzAlan (1308 – 1398).
 Alice FitzAlan (1310 – ¿?), que se casó con John de Bohun, V conde de Hereford
 Joan FitzAlan (1312 – ¿?), que se casó con Warin Gerard, barón l'Isle.
 Aline FitzAlan (1314 – 1386), que se casó con Roger le Strange, V barón Strange de Knockyn, del que tuvo descendencia.
 John FitzAlan, I barón Arundel y I barón Maltravers (h. 1348 – 1379), que fue mariscal de Inglaterra y murió ahogado en 1379. El actual duque de Norfolk desciende de lady Mary, duquesa de Norfolk, hija y coheredera de Henry FitzAlan XIX conde de Arundel, puesto que desciende de John FitzAlan, I barón Arundel.
 Catherine FitzAlan (m. 1376), que se casó con Andrew Peverell, en primer lugar, y luego con Henry Hussey de Cockfield. Tuvo descendencia con su segundo marido.
 Elizabeth FitzAlan (1320 – 1389), que se casó con William Latimer, IV barón Latimer, del que tuvo una hija, Elizabeth.
 Eleanor FitzAlan.

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Inglesas del siglo XIV
Condesas de Inglaterra
Fallecidos en 1338
Nacidos en 1287